Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du 17 au .

Isabel Cueto remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandra Cecchini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iva Budařová et Regina Kordová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1989
Portugal
1989 au Portugal
Tennis en juillet 1989